Verfolgung steht für:

 Strafverfolgung, die Sanktion eines Verstoßes
 politische Verfolgung wegen der Überzeugung
 rassistische Verfolgung in NS-Deutschland, siehe Nürnberger Gesetze
 religiöse Verfolgung von Anhängern bestimmter Glaubensgemeinschaften
 Nacheile, rechtlich in Bezug auf Personen oder Fahrzeuge, um dieser habhaft zu werden
 Angriff auf einen sich zurückziehenden Gegner im Angriffsgefecht
 Tracking, Nachführung, in der Mathematik und der Physik

Sport:
 Verfolgung (Schach), Motiv im Schachspiel
 Biathlon-Wettkampfdisziplin, siehe Biathlon #Verfolgung
 Eisschnelllauf-Disziplin, siehe Eisschnelllauf #Mannschaftsverfolgung
 Rad-Wettkampfdisziplin, siehe Einerverfolgung
 Rad-Gruppendisziplin, siehe Mannschaftsverfolgung
 Ski-Wettkampfdisziplin, siehe Skilanglauf #Jagdrennen, Doppelverfolgung, Duathlon, Skiathlon

Siehe auch:

 Rückverfolgung (Begriffsklärung)
 Verfolger (Begriffsklärung)
 Verfolgt (Begriffsklärung)